Біля́к — українське прізвище, розповсюджене у Карпатах (варіант — Білак). Ймовірно походить від кольору білий.

Відомі носії 
 Біляк Василь — діяч Компартії Словаччини українського походження, ініціатор придушення «Празької весни».
 Біляк Володимир Йосипович (1924—2009) — український живописець.
 Біляк Марія (* 1894 — ? після березня 1959) — громадська діячка, була засновницею та головою «Союзу українок» в Городку (Львівська область), член головної управи «Союзу українок» у Львові.
 Біляк Параска Петрівна (1914—2001) — народна майстриня керамічного розпису.
 Біляк Степан (* 1890—1950) — український громадський діяч, правник, секретар УНРади.
 Степан (Біляк) (1917—2006) — український релігійний та громадський діяч. Архієпископ Бориспільський, вікарій парафій Української Православної Церкви Київського патріярхату в США і Канаді. Почесний член Головного уряду УНСоюзу.

Див. також 
 Білак